Фрэнк Сэндс «Фрэнки» Брайан (; 1 мая 1923 года, Закари, штат Луизиана — 14 мая 2017 года, там же) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 
Фрэнк Брайан родился в городе Закари (штат Луизиана), учился в одноимённой школе, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и разыгрывающего защитника. Учился в университете штата Луизиана, после окончания которого в 1947 году заключил контракт с клубом «Андерсон Пэкерс», который выступал в Национальной баскетбольной лиге (НБЛ) и только в 1949 году перешёл в Баскетбольную ассоциацию Америки (БАА), которая в результате объединения стала называться Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА). Позже выступал за команды «Три-Ситис Блэкхокс» и «Форт-Уэйн Пистонс». Всего в НБА провёл 7 сезонов, а в НБЛ — 2 сезона. В сезоне 1948/1949 годов Брайан в составе «Пэкерс» стал чемпионом НБЛ, выиграв последний титул в истории лиги. Помимо этого один раз включался в 1-ую сборную всех звёзд НБЛ (1949), а также один раз — во 2-ую сборную всех звёзд НБЛ (1948). Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1951—1952). Два раза включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1950—1951). Всего за карьеру в НБА сыграл 438 игр, в которых набрал 5379 очков (в среднем 12,3 за игру), сделал 903 подбора и 1138 передач.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «ЛСЮ Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Андерсон Пэкерс»
Игроки «Три-Ситис Блэкхокс»
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Выпускники Университета штата Луизиана